

Cinema 
 La vergine di ferro (The Iron Maiden) – film del 1962 diretto da Gerald Thomas

Fumetti 
 Iron Maiden – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Iron Maiden – gruppo musicale hard rock britannico attivo negli anni Sessanta
 Iron Maiden – gruppo musicale heavy metal britannico attivo dal 1975 ad oggi
 Iron Maiden – album degli Iron Maiden del 1980

Oggetti 
Iron Maiden, nome inglese per Vergine di Norimberga, strumento di tortura del XVIII secolo